Genie (dzikie dziecko) (ur. 1957) – amerykańskie dzikie dziecko.
 Nagroda Genie – kanadyjska nagroda filmowa.
 Genie – singel zespołu Girls’ Generation.